Le KLT : une des deux principales formes de langue bretonne. Abréviation de Kerne-Leon-Treger (en français : Cornouaille-Léon-Trégor).
 Le réacteur nucléaire KLT40 : une technologie nucléaire russe.
 La transformation de Karhunen–Loève : un procédé mathématique pour transformer un tableau de données
 La méthode de Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) : une méthode de vision artificielle similaire à la Méthode de Lucas–Kanade